Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу светског првака из 1995. у Гетеборгу одбранио Сергеј Бупка из Украјине. Ово је његова 6 победа на светским првенствима.

Земље учеснице 
Учествовала су 39 такмичара из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године.

Најбољи резултати у 1997. години 
Ранг листа десет најбољих скакача мотком пре почетка првенства (1. августа 1997), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 8. августа 1997. године у 17:30. Kвалификациона норма је износила 5,75 (кв) коју нико није прескочио тако да су се у финале пласирало 13 такмичара са најбољим резултатима (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 1997. године 17:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном